Per Jacobsson kan syfta på:

Per Jacobsson i Vindeln (1900-1988), folkpartistisk riksdagsledamot
Per Jacobsson (nationalekonom) (1894-1963), chef för Internationella valutafonden